Dit artikel is een subpagina van het artikel Wereldkampioenschap voetbal 2006. Hier worden allerlei verschillende statistieken van dit evenement verzameld.

Topscorers
Op het toernooi werden in totaal 147 doelpunten gemaakt.

¹Eigen Doelpunt 
Totaal aantal doelpunten: 135

Assists

¹Assists per wedstrijd

Veroverde ballen (spelers)

¹Tackles (veroverde ballen) per wedstrijd

Reddingen

¹Reddingen per wedstrijd

Schoten op doel

¹Schoten op doel per wedstrijd
²Meest actieve speler

Schoten in totaal

¹Schoten per wedstrijd
²Meest actieve speler

Corners

¹Corners per wedstrijd

Veroverde ballen (landen)

¹Tackles (veroverde ballen) per wedstrijd
²Meest actieve speler

Doelpunten per land

¹Doelpunten per wedstrijd
²speler met de meeste doelpunten van een land

Rode kaarten

Kaarten per scheidsrechter

Toernooiranglijst

Zie ook
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/Groep A
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/Groep C
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/Groep D
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/Groep E
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/Groep F
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/Groep G
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/Groep H
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/achtste finale
 Wereldkampioenschap voetbal 2006/laatste 16

Wereldkampioenschap voetbal 2006
Voetbalstatistieken